Зинакантепек има више значења:

 Општина Зинакантепек (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Зинакантепек (Тлатлаукитепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику